Старожуковское сельское поселение — муниципальное образование в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области России.

Административный центр — село Старая Жуковка.

История 
Создано в 2005 году.  В 2018 году в его состав был включён единственный населённый пункт упразднённого Вязовского сельского поселения — село Вязовка.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входят 3 населённых пункта:

Примечания 

Сельские поселения Саратовской области
Муниципальные образования Базарно-Карабулакского района